Альдеальсеньор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 9,29 км². Население — 47 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Известные уроженцы и жители 
 Альварес, Мерседес (р. 1966) — испанский кинорежиссёр.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории